Die Parlamentswahlen in Gambia 2002 fanden in der westafrikanischen präsidialen Republik Gambia am 17. Januar 2002 statt. Diese Wahlen für die gambische Nationalversammlung sind nach 1997 die zweiten Wahlen der Zweiten Republik Gambias.

Die regierende Partei Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC), des Staatspräsidenten Yahya Jammeh, konnte erneut die deutliche Mehrheit der Sitze im Parlament erlangen.

Wahlverfahren und -kreise 

Für die gambische Nationalversammlung, die in der National Assembly in der Hauptstadt Banjul tagt, werden 48 Mitglieder gewählt. Fünf weitere Sitze in der Nationalversammlung werden vom Staatspräsidenten ernannt, so dass die Nationalversammlung für eine Legislaturperiode 53 Mitglieder des Einkammersystems hat.

Die gewählten Mitglieder werden in den 48 Wahlkreisen des Landes in einer Direktwahl mit einem Mehrheitswahlsystem (einfache Mehrheit) ermittelt. Für die Einteilung der Wahlkreise ist die Independent Electoral Commission (IEC) verantwortlich, diese orientiert sich an den Distrikten in der Verwaltungsgliederung Gambias. Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte sind in ihrer Einteilung angepasst, so ist die Hauptstadt Banjul in drei Wahlkreisen und die Gemeinde Kanifing, mit der größten Stadt des Landes Serekunda, in fünf Wahlkreise unterteilt.

Eine Wahlpflicht besteht nicht.

Die Stimmabgabe selber erfolgt über Glasmurmeln, die in eine bis auf dem Einwurf verschlossene Trommel als Wahlurne geworfen wird. Diese Wahlurnen sind je nach Kandidat unterschiedlich farblich gestaltet. Durch dieses Verfahren ist erfahrungsgemäß der Anteil der ungültigen Stimmen sehr gering.

Die Wahlen zur Nationalversammlung müssen spätestens drei Monate nach der Wahl des Präsidenten erfolgen.

Ausgangslage 
Nach einer Schätzung zufolge hatte Gambia 2002 eine Bevölkerung von 1.457.766 Einwohnern.

Bei den letzten Parlamentswahlen in Gambia 1997 erlangte die APRC 33 Wahlkreise, sieben wurden von der United Democratic Party (UDP), zwei von der National Reconciliation Party (NRP) und ein Wahlkreis von der People’s Democratic Organisation for Independence and Socialism (PDOIS) gewonnen. Auch zwei unabhängige Kandidaten gewannen ihren Wahlkreis.

Bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2001 konnte sich Yahya Jammeh (APRC) mit 52,8 % gegen seine Gegenkandidaten Ousainou Darboe (UDP), Hamat Bah (NRP), Sheriff Dibba (NCP) und Sidia Jatta (PDOIS) durchsetzten.

Wahlvorbereitung 
Die Anzahl der Wahlkreise wurde von 45 auf 48 und die Sitze in der Nationalversammlung auf 53 erhöht. In der Verwaltungseinheit Basse wurde der Wahlkreis Wuli in Wuli West und Wuli East geteilt und in der Verwaltungseinheit Kanifing wurden die Wahlkreise Jeshwang und Serekunda Central neu eingeteilt.

Die Wahl wurde von verschiedenen Oppositionsparteien boykottiert, darunter die größte Oppositionspartei United Democratic Party.

In den 48 Wahlkreisen traten 64 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Die NCP bildete für diese Wahlen mit der APRC eine Allianz; zwei Kandidaten der NCP traten damit bei dieser Wahl mit der APRC und gemeinsam auf, ihre Ergebnisse werden in der folgenden Betrachtung zu den Ergebnissen der APRC gerechnet. Damit trat die Allianz APRC/NCP in allen Wahlkreisen mit 48 Kandidaten an. Herausgefordert wurde sie von 11 Kandidaten der NRP, die PDOIS schickte fünf Kandidaten ins Rennen. Zusätzlich gab es einen Kandidaten, der keiner Partei angehörte.

In 33 Wahlkreisen hatten die Kandidaten der APRC keinen Gegenkandidaten.

Wahltag 
Der Wahltag fand an einem Donnerstag statt.

Wahlausgang 

Von den zuvor 167.817 registrierten Wählern (nach anderer Quelle: 168.820) wurden 94.621 Stimmen abgegeben, damit lag die Wahlbeteiligung bei 56,4 Prozent. 35 Stimmen waren ungültig, so dass die Anzahl der gültigen Stimmen 94.586 betrug. Die einzelnen Stimmen der Kandidaten sind bislang nicht belegt.

Yahya Jammeh konnte, nachdem er zuvor die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, auch die Parlamentswahlen für seine Partei Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC) gewinnen. Mit 45 Sitzen zog die APRC ins Parlament ein. Weitere fünf Mitglieder wurden vom Präsidenten bestimmt, so dass 50 der 53 Sitze zu seinem Flügel gehörten.

In 33 Wahlkreisen hatten die Kandidaten der APRC keinen Gegenkandidaten, sie gewannen den Wahlkreis widerstandslos. In weiteren sieben Wahlkreise konnten sie die Stimmenmehrheit erreichen, damit zog die APRC mit 45 Sitze ins Parlament ein, weitere fünf Mitglieder wurden von Präsidenten ernannt, so dass 50 der 53 Sitze zu seinem Flügel gehörten. Zwei Sitze erlangte die PDOIS und einen Sitz die NRP.

Wahlergebnis nach Partei 
Erläuterung:
 Verwaltungseinheit () =
 Banjul = City of Banjul, Kanifing = Kanifing Municipal, Brikama = Western Division, Mansa Konko = Lower River Division, Kerewan = North Bank Division, Janjanbureh = Central River Division, Basse = Upper River Division

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete 
Unter den 52 Mitgliedern der Nationalversammlung waren sechs Frauen (Anteil: ), wovon drei als Kandidaten aufgestellt wurden – zwei davon ohne Gegenkandidaten. Drei weitere Frauen wurden für die Nationalversammlung nominiert.

Nachwahlen

Kombo North 2002 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Kombo North, Fabakary Cham (APRC), Februar 2002 verstorben war, wurde im März 2002 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Adama Cham (APRC) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Kombo East 2006 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Kombo East, Kebba M. Touray (APRC), Anfang April 2006 verstorben war, setzte die IEC im Wahlkreis am 13. Mai 2006 Nachwahlen an. Jung Conteh (APRC) konnte die Nachwahl für sich gewinnen.

Einzelnachweise 

2002
Gambia Parlamentswahlen